Pamah (Silinda), een plaats in Indonesië
Pamah (Tanah Pinem), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing